Кочу́ющее огнево́е сре́дство — артиллерийское подразделение (батарея, взвод) или отдельное огневое средство (артиллерийское орудие, танк, миномёт), выделенное командованием для введения противника в заблуждение относительно системы огня в обороне и количества имеющихся сил путём последовательного ведения огня с нескольких огневых позиций. Количество таких огневых средств, их калибры и объём используемых боеприпасов определяются в зависимости от текущей тактической обстановки и объёма поставленных огневых задач. В некоторых ситуациях кочующие огневые средства могут быть полезны для провоцирования противника и обнаружения разведкой его артиллерии.

Обычно, для каждого кочующего огневого средства устанавливается время и порядок ведения огня, подготавливается 4—5 огневых позиций и определяется порядок их смены. Огонь с каждой огневой позиции наносится по тем целям, которые определяет артиллерийское командование, после чего огневые средства используют заранее подготовленные маршруты для скрытного перемещения на новое место.

Тактика использования кочующих огневых средств мобильными разведывательно-диверсионными группами в тылу противника считается одним из эффективных методов подрыва морально-психологического состояния личного состава противника.

Примечания

Дополнительная литература

Ссылки 
 

Тактические приёмы артиллерии
Технические средства маскировки